Jelle Vossen (* 1989, Bilzen/Bitzen), un footballeur belge
 Peter (Jacobus) van Vossen (* 1968, Zierikzee), un footballeur néerlandais 
 Stephan Cohn-Vossen (1902, Breslau  1936, Moscou), un mathématicien polonais
 Théophile Vossen, un brasseur belge inventeur de la bière mort subite.